Czerwona Ruta (festiwal)
 Czerwona Ruta (film)